Le Centre démocratique peut désigner :

 Le Centre démocratique (Colombie), parti politique colombien ;
 Le Centre démocratique (Croatie), parti politique croate ;
 Le Centre démocratique (France), ancien groupe parlementaire français.

Parti politique centriste